Der COSAFA Women’s Championship 2022, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika der Frauen fand vom 31. August bis zum 11. September 2022 in Nelson Mandela Bay (Port Elizabeth) in Südafrika statt. Das Turnier wurde vom Regionalverband COSAFA organisiert.

Titelverteidiger war die Gastmannschaft Tansanias.

Teilnehmer und Modus 
Zwölf Mannschaften sollen am Turnier teilnehmen. Die Auslosung der Gruppenphase fand Mitte August 2022 statt.

Diese spielen in der Gruppenphase in drei Gruppen zu je vier Teams. Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizierten sich für das Halbfinale. Anschließend findet ein Finale der Halbfinalsieger und ein Spiel um Platz 3 der unterlegenen Halbfinalisten statt.

Spielorte

Endrunde

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Fußballveranstaltung 2022
Fußball (Südafrika)
Sportveranstaltung in Port Elizabeth